

Acronimi 
 Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object – oggetto volante non identificato
 UHF Follow-on – protocollo di trasmissione satellitare
 Ultra Fast Outflows – espulsioni ultra veloci ossia venti di gas e particelle ad altissima velocità causate da un buco nero supermassiccio

Cinema 
 UFO – film semi documentario del 1956 diretto da Winston Jones
 U.F.O. – film britannico del 1993 con Roy Brown
 U.F.O. – film del 2012 diretto da Dominic Burns

Musica 
 UFO – gruppo rock britannico
 UFO – album dei Guru Guru del 1970
 U.F.O. – singolo dei Subsonica
 UFO – singolo degli Sneaky Sound System del 2008
 Ufo – album di Zoda del 2019
 UFO Club – Locale inglese degli anni sessanta

Videogiochi
 UFO! – videogioco del 1981 sparatutto per Philips Videopac
 U.F.O. – videogioco del 1986 sparatutto per Commodore 64 
 UFO – videogioco del 1989 simulatore di volo per MS-DOS
 UFO: Enemy Unknown – videogioco del 1993 di strategia a turni per MS-DOS, Amiga, Windows, PlayStation
 UFO: A Day in the Life – videogioco del 1999 di avventura/rompicapo per PlayStation
 UFO: Alien Invasion – videogioco del 2003 di strategia a turni per Windows, Linux, macOS, Android
 UFO: Aftermath – videogioco del 2003 di strategia in tempo reale per Windows
 UFO: Aftershock – videogioco del 2005 di strategia mista per Windows
 UFO: Extraterrestrials – videogioco del 2007 di strategia a turni per Windows
 UFO: Afterlight – videogioco del 2007 di strategia mista per Windows

Altro 
 A ufo – modo di dire italiano
 UFO – serie televisiva di fantascienza britannica
 UFO – serie italiana a fumetti degli anni 1970
 UFO – torre di osservazione con ristorante nella città del Bratislava
 UFO – statua nella città del Bratislava